Ликке, Карл (1910—1976) — оберштурмбаннфюрер СС, кавалер Рыцарского креста Железного креста.
 Ликке Ли (род. 1986) — шведская певица.